Вільяескуса (Кантабрія) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія.
Вільяескуса (Самора) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора
Вільяескуса-де-Роа — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
Вільяескуса-де-Аро — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
Вільяескуса-ла-Сомбрія — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.